Эдуа́р Род (; 31 марта 1857, Ньон, Швейцария — 29 января 1910, Грасс, Франция) — швейцарский писатель и литературовед. Писал на французском языке.

Биография и творчество 

Эдуар Род родился 31 марта 1857 года в Ньоне — пригороде Женевы, на Швейцарской Ривьере, на северном берегу Женевского озера, во франкоязычном кантоне Во.

Учился в Лозанне, где написал докторскую диссертацию о легенде Эдипа (Le développement de la légende d’Oedipe dans l’histoire de la littérature, 1897), в Берлине, с 1878 года жил в Париже.

В 1881 году написал роман «Пальмира Велар» (Palmyre Veulard) в духе натурализма, посвятив его своему учителю Эмилю Золя. Следом были написаны ещё романы подобного направления. В 1884 году он стал редактором журнала «La Revue contemporaine», в 1887 году сменил Марка Монье (Marc Monnier, 1829—1885) на должности профессора всеобщей литературы в Женеве, прожив в ней до 1893 года.

Романом «La Course de la mort» (1888) отмечен поворот в его творчестве: в нём он оказывается от натурализма при анализе нравственных мотивов. Род превосходно изобразил борьбу между страстью и долгом, проявления совести, достоинства самоотречения. Роман «Смысл жизни» (Le Sens de la vie, 1889) — одна из самых известных его работ, развивает темы, затронутые в предыдущем произведении, в том же духе написан роман «Три сердца» (Les trois cœurs, 1890). В последующих произведениях Род разрабатывал частные вопросы совести, сложные нравственные дилеммы (): «La vie privée de Michel Teissier» (1893), «Le ménage du pasteur Naudié» (1898) и др.

В 1906 году написал пьесу в трёх актах «Le Réformateur» об эпизоде из жизни философа, поставленную на сцене Нового театра (Nouveau Théâtre) в Париже.

В своих интимно-психологических романах Род проводит тонкий психологический анализ. На его мировоззрение оказали сильное влияние Артур Шопенгауэр и Лев Толстой.

Род также написал несколько историко-литературных монографий.

Эдуар Род умер 29 января 1910 года в городе Грассе.

Библиография

Художественные произведения 
 Les Allemands à Paris (1880)
 Palmyre Veulard (1881) — «Пальмира Велар»
 Les Protestants. Côte à côte (1882)
 La Femme d’Henri Vanneau (1884)
 La Course de la mort (1888)
 Le Sens de la vie (1889) — «Смысл жизни»
 Les trois cœurs (1890) — «Три сердца»
 La Sacrifiée (1892) — «Жертва искупления»
 La vie privée de Michel Teissier (1893) — «Частная жизнь парламентского деятеля»
 Le ménage du pasteur Naudié (1898)
 La Seconde Vie de Michel Teissier (1894)
 Le Silence (1894) — «Молчание»
 Les Roches blanches (1895)
 Le Dernier Refuge (1896)
 L’Innocente (1897)
 Là-haut (1897)
 Le Ménage du pasteur Naudié (1898)
 Mademoiselle Annette (1901)
 L’eau courante (1902)
 L’Inutile effort (1903)
 Un Vainqueur (1904)
 L’Indocile (1905)
 Reflets d’Amérique (1905)
 Le Réformateur (1906)
 L’Incendie (1906)

Научные работы 
 Le développement de la légende d’Oedipe dans l’histoire de la littérature (1897)
 À propos de l’Assommoir (1879)
 Lamartine (1883)
 Stendhal (1892)
 Les Ideés morales du temps present (1897)
 Essai sur Goethe (1898)
 Dante (1891)
 Études sur le XIX-e s. (1888)
 Nouvelles Études sur le XIXe siècle (1899)
 L’affaire J.-J. Rousseau (1906)

Примечания

Источники 
 
 
 Rod, Édouard. // Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica 2007 Ultimate Reference Suite (2007).

Французские писатели